AT-12 steht für:
 Seversky AT-12 Guardsmen, US-amerikanisches Fortgeschrittenenschulflugzeug, Variante der Seversky SEV-2PA
 AT-12 Swinger, Nato-Bezeichnung der sowjetischen Rohrrakete 9K116-2 Scheksna